Sladkost může být:
 cukrovinka
 sladivost
 sladká chuť